Chastity — The Motion Picture Music Soundtrack — первый саундтрек-альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный 20 июня 1969 года на лейбле ATCO в рамках промокампании одноименного фильма, диск, как и фильм, был коммерческим провалом.

Об альбоме 
Альбом был выпущен летом 1969 года, в один день с новым студийным альбомом Шер 3614 Jackson Highway, продюсером преимущественно инструментального саундтрека выступил Сонни Боно. На диске представлена лишь одна песня с вокалом Шер — «Chastity’s Song (Band of Thieves)», написанная и записанная . Эта песня была также выпущена как сингл с би-сайдом «».

Список композиций

Над альбомом работали 
 Шер — вокал
 Сонни Боно — музыкальный продюсер
 Стэн Росс — звукорежиссёр
 Дон Пик — аранжировщик
 Грег Поре — аранжировщик
 Алессио де Паола — фотограф

Примечания

Литература

Ссылки 
 Official Cher site
 Official ATCO Cher page with all info about the album
 Info about Tracklist Credits and Movie «Chastity»